Reyer ist der Familienname folgender Personen:

 Cordula Reyer (* 1962), österreichisches Fotomodell, Tochter von Walter Reyer
 Eduard Reyer (1849–1914), österreichischer Geologe
 Ernest Reyer (1823–1909), französischer Opernkomponist und Musikkritiker 
 Ernst Reyer (* 1947), österreichischer Maler
 Franz Thaddäus Freiherr von Reyer (1824–1909), österreichischer Diplomat und Kärntner Gutsbesitzer
 Franz Thaddäus Ritter von Reyer (1761–1846), österreichischer Bankier und Industrieller
 Herbert Reyer (* 1949), deutscher Archivar
 Ida Reyer, 1897-1858, Geburtsname der österreichischen Entdeckungsreisenden Ida Pfeiffer
 Ingeborg Junge-Reyer (* 1946), deutsche Politikerin (SPD)
 Jürgen Reyer (* 1943), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Silke Reyer (1940–2011), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Sophie Reyer (* 1984), österreichische Schriftstellerin und Komponistin
 Walther Reyer (1922–1999), österreichischer Kammerschauspieler und Filmschauspieler, Vater von Cordula  Reyer

Siehe auch:
 Reyher
 Reiher (Begriffsklärung)